Bränninge kan syfta på följande orter:

 Bränninge, Habo kommun
 Bränninge, Linköpings kommun
 Bränninge, Södertälje kommun

Se även
 Bränningeån